Ликодра је насеље у Србији у општини Крупањ у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 698 становника.

Демографија 
У насељу Ликодра живи 677 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,4 година (36,4 код мушкараца и 40,6 код жена). У насељу има 262 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,34.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Крупњу
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији